Az 516-os busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Monor és Gomba között közlekedik. 2016. október 2-áig 2220-as jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
! Megállóhely
!Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Monor, vasútállomásvégállomás||20
|align=left|
|-
|1|| Monor, vasútállomás bejárati út||19
|align=left|
|-
|3|| Monor, orvosi rendelő||17
|align=left|
|-
|4|| Monor, Vigadó||∫
|align=left|
|-
|5|| Monor, autóbusz-állomás||15
|align=left|
|-
|8|| Monor, MEZŐGÉP||12
|align=left|
|-
|13|| Gomba, lovarda||7
|align=left|
|-
|14|| Gomba, Vár út||6
|align=left|
|-
|16|| Gomba, malomi elágazás||4
|align=left|
|-
|18|| Gomba, református templom||2
|align=left|
|-
|19|| Gomba, Patay József utca||1
|align=left|
|-
|20|| Gomba, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Monor autóbuszvonalai